Хе́йвенс () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Хейвенс, Ричи (1941—2013) — американский гитарист, автор-исполнитель.
 Хейвенс, Уильям (1919—2013) — американский гребец-каноист.
 Хейвенс, Френк (1924—2018) — американский гребец-каноист.